Chen Lei (1897-1979) – giornalista cinese
Chen Lei (1917-2006) – politico cinese
Chen Lei (1954) – politico cinese
Chen Lei (1963) – cantante taiwanese
Chen Lei (1983) – cestista cinese
Chen Lei (1985) – calciatore cinese